Laigne, ou Laigné, peut désigner :
 Laigné, une commune française située dans le département de la Mayenne ;
 Laigné-en-Belin, une commune française située dans le département de la Sarthe ;
 La Laigne, une commune française située dans le département de la Charente-Maritime ;
 La Laigne, une rivière française qui coule dans les départements de la Côte-d'Or et de l'Aube.